sterta – obszar przestrzeni adresowej procesu służący do dynamicznej alokacji pamięci
 sterta (sztyga) – ustawione snopki zżętego zboża na polu (przed zwiezieniem do stodoły) w celu wyschnięcia ziarna przed młóceniem, także jako stóg (rolnictwo)
 kopiec – struktura danych w informatyce